Die Saison 2007/08 war die 69. Spielzeit der UPC-ligaen, der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt sechsten Mal in der Vereinsgeschichte Storhamar Ishockey. Der Trondheim IK stellte aus finanziellen Gründen nach der Spielzeit den Spielbetrieb ein.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 44 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die beiden Letztplatzierten musste in der Relegation gegen die beiden Erstplatzierten der zweiten Liga antreten. Für einen Sieg nach der regulären Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Zeit null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, SOS = Sieg nach Shootout, SON = Niederlage nach Shootout, N = Niederlagen

Playoffs

Relegation 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

2007
Eishockeysaison 2007/08